Ohmsen ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Ohmsen, (1935–2012), deutscher Fußballschiedsrichter
 Walter Ohmsen (1911–1988), deutscher Oberleutnant zur See